Mandinka – gruppo etnico dell'Africa occidentale e centrale
 Lingua mandinka – una delle lingue mandinghe parlata dall'omonima etnia
 Mandinka – singolo di Sinéad O'Connor del 1987

Pagine correlate 
Mandingo (disambigua)